Мараквет — топоним в Кении.

 Мараквет (округ) — округ в провинции Рифт-Валли
 Мараквет (народ) — народность Кении.